Savnik ist der Familienname von:

 Davorin Savnik (1929–2014), jugoslawischer Industriedesigner

Savnik steht außerdem für:
 Šavnik, Gemeinde im Norden Montenegros
 den ungarischen Namen der Gemeinde Spišský Štiavnik in der Slowakei